Запятая может означать: Запятая сверху (◌̓) — надстрочный диакритический знак.
 Зеркальная запятая сверху (◌̔)
 Перевёрнутая запятая сверху (◌̒)
 Запятая сверху справа (◌̕)
 Запятая снизу (◌̦) — подстрочный диакритический знак.

См. также 
 Запятая (значения)
 Псили
 Дасия
 Седиль